

Хростова — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Хростова — село в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства